Sportfest steht für:

 Askina-Sportfest in Kassel
 ASV-Sportfest in Köln
 Turn- und Sportfest der DDR

Siehe auch:
 Turnfest